Ikaasakitteq bezeichnet:
 Ikaasakitteq (Sund, Amilimaarteq), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasakitteq (Sund, bei Ikkatteq), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasakitteq (Sund, bei Isertoq), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland